Villers-Bocage (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Villers-Bocage (Somme), municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França)
 Batalla de Villers-Bocage, conflicte ocorregut el 13 de juny de 1944 durant la Batalla de Normandia
 Cantó de Villers-Bocage (Calvados)
 Cantó de Villers-Bocage (Somme), cantó situat al districte d'Amiens del departament del Somme